Pietro Balestreri (1905 – ...) – calciatore italiano
 Umberto Balestreri (1889-1933) – alpinista e magistrato italiano